Ричард Роксбург (; род. , Олбери, Австралия) — австралийский актёр кино, телевидения и театра, режиссёр, сценарист и продюсер.

Известность ему принесли роли в фильмах «Миссия невыполнима 2», «Мулен Руж!», «Лига выдающихся джентльменов», «Ван Хельсинг», «Санктум», а также телесериале «Рейк».

Биография

Ранние годы 
Ричард Роксбург родился 23 января 1962 года в городе Олбери, штат Новый Южный Уэльс, Австралия. Отец — бухгалтер Джон Роксбург, мать — домохозяйка Мэри Роксбург. В семье Ричард является младшим из шести детей. В 1984 году он окончил экономический факультет «Австралийского национального университета» в Канберре, а в 1986 году — стал выпускником австралийского «Национального института драматического искусства».

Карьера 

Сразу после окончания театрального института Ричард стал играть в театрах Сиднея. На протяжении всей актёрской карьеры он не переставал участвовать в различных постановках, среди которых «Возвращение», «Гамлет», «Симфония игрушек», «Дядя Ваня», «Сирано де Бержерак», «В ожидании Годо» и другие. За свои театральные работы Ричард трижды получал премию «Sydney Theatre Awards» — в 2007, 2010 и 2014 годах, а также дважды удостаивался австралийской премии «Helpmann Awards» — в 2008 и 2014 годах.

В 1987 году Ричард начал сниматься в австралийских фильмах и телесериалах. В 1996 году он сыграл в фильме «Дети революции». В 1997 году исполнил роль мистера Джеффриса в фильме «Оскар и Люсинда».

Значительное внимание общественности к Ричарду привлекла его роль в «Миссии невыполнима 2» в 2000 году, а затем роль Герцога в мюзикле «Мулен Руж!» в 2001 году. В 2003 году он сыграл сразу три роли в фильме «Лига выдающихся джентльменов» — М, Фантома и профессора Джеймса Мориарти. В 2004 году Роксбург сыграл одну из лучших своих ролей в американских фильмах — графа Дракулу в «Ван Хельсинге». В 2007 году Ричард выступил режиссёром фильма «Забытые желания», главные роли в котором исполнили Эрик Бана и Франка Потенте.

С 2010 года Ричард снимается в главной роли в австралийском сериале «Рейк», в некоторых эпизодах которого он также выступил в качестве сценариста и продюсера. В 2011 году сыграл главную роль в фильме «Санктум». За свои работы в кино и на телевидении Роксбург был удостоен премий «Logie» (1996, 2011) и «AFI / AACTA» (1997, 2010, 2013).

Участвовал в озвучивании мультфильмов «Легенды ночных стражей» (2010), «Пчёлка Майя» (2014), «Блинки Билл» (2015). В 2014 году снялся в фильме «В поисках Грейс».

Личная жизнь 

С 1997 года до 2000 года Ричард встречался с актрисой Мирандой Отто. Во время съемок фильма «Ван Хельсинг» он встретил Сильвию Коллоку, на которой женился в сентябре 2004 года. У них есть два сына, Рафаэль Джек Доменико Роксбург (род. 10.02.2007), Майро Джанни Дэвид Роксбург (род. 01.10.2010) и дочь, Луна Роксбург (род. 21.04.2017).

Фильмография

Актёр

Режиссёр 
 2007 — Забытые желания

Сценарист 
 2010, 2012, 2014, 2016 — Рейк

Продюсер 
 2010, 2012, 2014, 2016 — Рейк
 2017 — Blue Murder: Killer Cop

Награды и номинации

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Выпускники Национального института драматического искусства
Лауреаты премии Хелпманна за лучшую мужскую роль в пьесе